Алексей Фёдорович Теплов (23 сентября 1911 Петропавловск — 16 февраля 1978, Омск) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР (1966).

Биография 
Алексей Фёдорович Теплов родился 23 сентября 1911 года в Петропавловске Акмолинской области (сейчас Казахстан) в семье бухгалтера. Вскоре семья переехала в Омскую область, потом — в Барнаул, а в 1919 году — в Омск. Ещё учась в школе, начал играть в театре. В 8-м классе впервые участвовал в массовых сценах спектакля городского театра «Рельсы гудят» В. Киршона (режиссёр Б. Г. Артаков). В 1930 году учился на курсах актёров вспомогательного состава Сибирского театра актерского мастерства в Омске, участвовал в эпизодических ролях.

В 1931—1933 годах играл в Крымском драматическом театре им. М. Горького. В 1935—1937 и 1940—1950 годах вновь выступал в Омском драматическом театре. В 1937—1940 годах был актёром Калужском драматическом театре. В 1950—1956 годах — в Кировском драматическом театре, в 1956—1959 годах — в Астраханском драматическом театре.

С 1958 года до конца жизни играл в родном Омском театре драмы, где стал ведущим актёром. Его отличали природное чувство юмора, искренняя вера в предлагаемые обстоятельства, азарт и трудолюбие в творческом процессе, что сформировало его как мастера виртуозной комедийной техники.

Умер 16 февраля 1978 года. Похоронен на Старо-Северном кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1953).
 Народный артист РСФСР (1968).

Работы в театре 
 1930 — «Выстрел» А. Безыменского — Пищалов, вагоновожатый
 — «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского — Вайнонен
  — «Терентий Иванович» Ю. М. Свирина — Бурят
  — «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони — Форлипополи
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Хлестаков
  — «Бесприданница» А. Н. Островского — Карандышев
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Голутвин
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Нил Федосеич Мамаев
 «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Царь Фёдор
 «Бесприданница» А. Н. Островского — Робинзон
 «Без вины виноватые» Островского — Шмага
 «Нашествие» Л. М. Леонова — Фаюнин
 «Суббота, воскресенье, понедельник» Э. Де Филиппо — Антонио
 «Дачники» М. Горького — Двоеточие
 «Верность» по «Чёрным птицам» Н. Ф. Погодина — Крутояров
 «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого — Захарьин-Юрьев
 «Всего три дня» Н. П. Анкилова — Матвей Орлов
 «Энергичные люди» В. М. Шукшина — Брюхатый
 «Живо́й труп» Л. Н. Толстого — Протасов
 «Доходное место» А. Островского — Юсов
 «Гамлет» Шекспира — Полоний
 «Варвары» М. Горького — Монахов
 «Лиса и виноград» Гильерме Фигейредо — Эзоп
 «Первая конная» В. Вишневского — Будённый
 «Добежать, отдышаться…» Е. Чебалина — Хуттартэм
«Иван Васильевич» М. Булгакова — Бунша«Три сестры» А. Чехова — Чебутыкин«Солдатская вдова» Н. Анкилова — Дед Савелий''

Примечания

Литература 
 Забеленкова Т. Артист Теплов // История в лицах: Театральный Омск разных лет. Омск, 1995.С.155-163.
 Теплов Алексей Федорович // Русский драматический театр: энциклопедия. М., 2001. С. 479.
 Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск, 2004. С. 109—110.
 Яневская С. В. Алексей Теплов: Эхо великих имен // Омск театральный. 2008. № 12 (34).

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Омский академический театр драмы
Персоналии:Крымский академический театр имени М. Горького
Актёры Калужской области
Похороненные на Старо-Северном кладбище